Le tournoi de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Angelique Kerber remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Siegemund, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.

Faits marquants 
 Le vainqueur du tableau de simple reçoit, en plus de sa dotation, le nouveau Porsche 718 Boxster S.
 En simple, Angelique Kerber remporte le tournoi en battant en deux sets (6-4, 6-0) sa compatriote allemande Laura Siegemund. Celle-ci,  mondiale avant le tournoi et issue des qualifications, a réalisé un très beau parcours en éliminant successivement Simona Halep, Roberta Vinci puis Agnieszka Radwańska, toutes trois membres du top 10 mondial, pour arriver en finale.
 En double, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic s'imposent face aux têtes de séries  Sania Mirza et Martina Hingis en 3 sets (2-6, 6-1, [10-6]). Elles remportent leur second titre en trois semaines après celui acquis à Charleston.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis en avril 2016